Петер Якаб (; ) — венгерский политик. Лидер партии Йоббик и член Венгерского парламента.

Происхождение и карьера 
Петер Якаб родился 16 августа 1980 года в Мишкольце, Венгрия.

Окончил Университет в Мишкольце в 2004 году.

С 2009 по 2010 год он был учителем истории в средней цыганской школе и профессионально-техническом училище меньшинств имени Кали Яга в Мишкольце.
Всегда открыто говорил о своем еврейском происхождении.

Его прадедушка умер в Освенциме.

Его бабушка обратилась в христианство в 1925 году и воспитала 11 детей в Мезетуре.

На парламентских выборах 2018 года был избран членом парламента.

С февраля по июнь 2019 года был заместителем лидера парламентской группы Йоббик.

С июня 2019 года является лидером парламентской группы Йоббик.

25 января 2021 года Петер Якаб принял решение: он будет баллотироваться на первичных выборах в качестве кандидата на пост премьер-министра.

Примечания 

Венгерские националисты
Депутаты Национального собрания Венгрии